Tóth Ilona színésznő 1896-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem jogelődjén
 Tóth Ilona (1900–1993) színésznő 
 Tóth Ilona (1912–?) úszó
 Tóth Ilona (1932–1957) orvostanhallgató, 1956-os forradalmár, vértanú
 Tóth Ilona (1958) óvónő, a nagyváradi Ellenpontok szamizdat kiadvány szerkesztője
 Tóth Ilona (1961–?) válogatott labdarúgó